Death Note steht für:

 Death Note, eine japanische Manga- und Anime-Serie
 Death Note (Film), ein auf der Manga-Serie basierender Realfilm von 2006
 Death Note – The Last Name, Fortsetzung des Films von 2006 aus demselben Jahr
 Death Note: L – Change the World, japanischer Realfilm und Spin-off des ersten Realfilmes von 2008
 Death Note (Musical), ein auf dem Manga basierendes Musical von 2015
 Death Note (Fernsehserie), ein auf der Manga-Serie basierendes elfteiliges, japanisches Fernsehdrama von 2015
 Death Note: New Generation, eine dreiteilige japanische Web-Realserie die die Brücke zwischen den Realfilmen von 2006 und 2016 bildet aus dem Jahr 2016
 Death Note: Light up the NEW World, Fortsetzung der Realfilme von 2006 aus dem Jahr 2016
 Death Note (2017), amerikanischer Spielfilm von Adam Wingard inspiriert durch den Manga